Австралийская чайка () — вид птиц средних размеров из семейства чайковых (Laridae).

Описание 
Австралийская чайка достигает длины от 36 до 44 см. Длина крыльев — от 26,8 до 31,9 см. Размах крыльев составляет от 91 до 96 см. Вес птицы — от 265 до 315 г. Самцы немного крупнее и тяжелее, чем самки.

У взрослых птиц голова, хвост и нижняя часть тела белого цвета. Спина и кроющие бледно-серые. Крылья чёрные с большими белыми пятнами. Клюв и ноги ярко-красные. Глаза желтовато-белые с тонким красным глазным кольцом. Не гнездящиеся птицы окрашены обычно менее ярко и имеют более тёмное окологлазное кольцо. Кроме того, вне периода размножения на клюве заметно тёмное пятно различной формы.

У молодых птиц чешуйчатый, коричневатый рисунок на крыльях. В остальном они очень похожи на половозрелых птиц. Клюв и глаза обычно от чёрного до тёмно-коричневого цвета, а ноги ещё желтовато-коричневые.

Распространение 
Австралийская чайка распространена на побережье, островах и больших озёрах Австралии, Тасмании и Новой Каледонии. Птицы мигрируют на небольшие расстояния.

Популяция птиц растёт. В начале 1990-х годов в Австралии гнездилось примерно 500 000 пар в 200-х гнездовых колониях.

Питание 
Австралийская чайка питается червями, рыбой, насекомыми и ракообразными.

Размножение 

Австралийская чайка гнездится в колониях, лишь изредка пары гнездятся отдельно. Часто птицы спариваются с прошлогодними партнёрами и используют то же самое место гнездования, что и годом ранее. Гнёзда сооружаются обычно на земле, но могут находиться и в кустах на высоте до 2,5 м над землёй. Вид способен выращивать выводок круглый год. Обычно время размножения на западе Австралии приходится с марта по ноябрь.

В кладке от одного до пяти яиц. Высиживание длится от 21 до 27 дней. Молодые птицы остаются 4 недели в гнездовой колонии. Затем ещё две недели родительские птицы кормят их вне гнездовой колонии. В возрасте от 3 до 4 лет птицы становятся половозрелыми.

Классификация 
На февраль 2018 года в виде выделяют 3 подвида:
 
 
 
Более крупный подвид C. n. fosteri гнездится на севере Австралии, в Новой Каледонии и на Луайоте.

Примечания

Литература 
 

Chroicocephalus
Птицы Австралии и Океании
Животные, описанные в 1826 году